Personnalités
 La famille Molson, comprenant notamment :
 John Molson (1763-1836), l'ancien, entrepreneur capitaliste montréalais, fondateur de la brasserie Molson
 John Molson (1787-1860), l'aîné, homme d'affaires et homme politique, fils du précédent
 Thomas Molson, deuxième fils de John Molson (1763-1836)
 William Molson, troisième et dernier fils de John Molson (1763-1836) 
 Harry Markland Molson (1856-1912), petit-fils de John Molson (1763-1836)
 Percival Molson (1880-1917), athlète
 Hugh Molson, baron Molson (1903-1991), homme politique britannique 
 Hartland Molson (1907-2002), ancien propriétaire des Canadiens de Montréal

Autres
 Molson, la Brasserie Molson Canada, toujours en opération; fondée par John Molson (1763-1836) en 1786
 Brasserie Molson (Montréal), à propos de l'édifice
 La Banque Molson (1850-1925), fondée à Montréal par les frères William et John Molson (1787-1860)
 La Molson Coors Brewing Company, propriétaire actuel de la brasserie Molson
 Le lac Molson, un lac au Manitoba
 Le Stade Percival-Molson, consacré au football canadien, appartenant à l'université McGill
 Le Centre Molson, devenu le centre Bell : salle omnisports de Montréal
 Le Molson Indy de Montréal, ancien nom du Grand Prix automobile de Montréal
 Les Prix Molson décernés à des scientifiques et à des artistes :
 Prix Molson du Conseil des arts du Canada, en arts & sciences humaines
 Prix L.-E.-Ouimet-Molson, prix de cinéma
 Prix Jean-Béraud-Molson, ancien prix littéraire (1968-1981)
 Prix Molson du roman, ancien prix littéraire (1983-1994)

Homonymie de patronyme